Le  est le nom de plusieurs unités militaires :

États-Unis 
 371e régiment d'infanterie (États-Unis)

France 
 371e régiment d'artillerie
 371e régiment d'infanterie (France)